У цьому списку наведено порівняння загальних розмірів поліції та кількості поліціянтів відносно до населення країн світу. 2006 року аналіз Організації Об'єднаних Націй свідчив про приблизну медіану в 300 працівників поліції на 100 000 жителів. Лише дев'ять країн мали менше 100 поліціянтів на 100 000 жителів. Найвищу медіану працівників поліції — близько 400 — спостерігали у Західній Азії, Східній та Південній Європі. Середня кількість працівників поліції відносно до населення збільшувалася між 1995 і 2002 роками, після чого залишалася стабільною 2002—2006 років.

Список 

  За виключенням територій, що не підконтрольні Республіці Кіпр.
  Враховуючи тільки метрополію Франції.
  Не враховуючи додатковий Підрозділ безпеки.
  За виключенням Тристан-да-Куньї.
  Враховуючи Громадську поліцію (патрульну), Жандармерію (кримінальну) та Гвардію фортеці (митну).
  Враховуючи і поліцію Вануату, і парамілітарне крило Мобільних сил Вануату.

Примітки

Зовнішні посилання 
 Десяте опитування Тенденцій злочинності та діяльності систем кримінальної юстиції Організації Об'єднаних Націй (Десятий КТС, 2005–2006) 
 Міжнародна статистика злочинності та кримінальної юстиції, с. 135 

Міжнародні рейтинги
Поліція